Le championnat 2002-2003 de hockey sur glace d'Autriche a été remporté par l'EHC Linz.

Saison régulière 
Classement
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries éliminatoires

Classement final 
 EHC Linz
 EC VSV
 HC Innsbruck
 EC KAC
 Vienna Capitals
 VEU Feldkirch
 EC Graz 99ers
 EHC Lustenau

Statistiques individuelles

Effectif vainqueur

Références

Voir aussi 

2002-2003
Hockey sur glace en 2002
Hockey sur glace en 2003
Sport en Autriche en 2002
Sport en Autriche en 2003
Autriche